Milgrom:
 Feliks Milgrom (1919-2007) – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, immunolog
 Mordechaj Milgrom (ur. 1946) – izraelski fizyk, profesor Instytutu Weizmana
 Paul Milgrom – (ur. 1948) – ekonomista amerykański

Zobacz też 
 Stanley Milgram (1933-1984) – amerykański psycholog